Шо́лом может означать:
 Шо́лом — одно из названий военного доспеха шелома (шлема), кроющего голову война. 
 Шолом, Владимир Юрьевич (род. 1955) — советский и российский учёный.
 Шолом-Алейхем (1859—1916) — еврейский писатель и драматург.
 Шолом — имя или составная часть фамилии.

См. также 
 Шалом